Svenska Superligan (tidigare Elitserien i innebandy) kan vara:

Svenska Superligan för herrar
Svenska Superligan för damer